König-Heinrich-Platz steht für:
 König-Heinrich-Platz (Duisburg), Platz in Duisburg
 König-Heinrich-Platz (Herzberg am Harz), Platz im Dorf Pöhlde unterhalb von König Heinrichs Vogelherd
 U-Bahnhof König-Heinrich-Platz, U-Bahnhof in Duisburg

Siehe auch:
 Heinrichplatz